Picture Transfer Protocol, protocol om digitale foto's via een USB-kabel door te geven
 Parti Togolais du Progrès, politieke partij in Togo
 IATA-code van Pointe-à-Pitre International Airport, vliegveld in Guadeloupe
 Precision Time Protocol, protocol om klokken te synchroniseren via een computernetwerk (IEEE-standaard)
 Progress of Theoretical Physics, natuurkundig wetenschappelijk tijdschrift
 Tanjung Pelepas (Pelabuhan Tanjung Pelepas/Port of Tanjung Pelepas), containerhaven in Maleisië
Zie ook
 Peer-to-peer, soort computernetwerk
 Point-to-point (doorverwijspagina), kan van alles betekenen, waaronder directe verbinding tussen computers